Захари-Стояново — название населённых пунктов в Болгарии:

 Захари-Стояново — село в Добричской области.
 Захари-Стояново — село в Тырговиштской области.

См. также 
 Стояново